Кустино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кустино — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Украина 
 Кустино — село в Середино-Будском районе Сумской области.